Dywizje piechoty noszące numer 100:

 100 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1918-1950 → 100 Dywizja Powietrznodesantowa)
 100 Lekka Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1940-1942 → 100 Dywizja Strzelców)
 100 Terytorialna Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1924-1936)
 100 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1936-1941 → 1 Dywizja Strzelców Gwardii)
 100 Swirska Dywizja Strzelców Gwardii Armii Czerwonej (1944-1946 → 100 Swirska Dywizja Powietrznodesantowa Gwardii)